Toponímia:
  Markham (Illinois)
  Markham (Ontàrio)
  Markham (Texas)
  Markham (Washington)